Pépin II peut faire référence à :
 Pépin de Herstal (v. 645-714), maire du palais d'Austrasie ;
 Pépin II d'Aquitaine (v. 823-864), roi d'Aquitaine.